Елена Вячеславовна Павлова (в браке — Житкеева, р. 12 сентября 1978) — казахстанская волейболистка и тренер. Нападающая. Мастер спорта РК. Рост 186 см.

Биография 
Мать Елены — заслуженный мастер спорта СССР Лариса Павлова была игроком ВК «Автомобилист» (Ташкент).

Играть в волейбол начала в Ташкенте. В Казахстан приехала по приглашению Н. А. Щербаковой. За короткий срок стала ведущим игроком сборной Казахстана. Несколько сезонов провела в зарубежных национальных чемпионатах. В 2013 году на время возобновила карьеру после перерыва, выступая за «Жетысу».

По состоянию на 2021 год — главный тренер ЖВК «Жетысу».

В 2008 году вышла замуж за дзюдоиста Асхата Житкеева.

Достижения

Клубные 
 2005: 3 место в Лиге чемпионов
 2005: 1 место в Чемпионате Испании
 2005: Кубок и Суперкубок Испании
 2006: 1 место в Чемпионате Испании
 2006: Кубок Испании
 2007: 1 место в Чемпионате Швейцарии
 2007: Кубок Швейцарии
 2007: 1 место на Азиатском клубном чемпионате

В сборной Казахстана 
 2005: 2 место на Чемпионате Азии

Личные 
 2004: Лучший игрок французской лиги
 2004: Лучшая подающая французской лиги
 2005: Лучший бомбардир на Чемпионате Азии

Примечания

Ссылки 
 Уроки японского
 Профиль  на сайте Olimpic Sports

Волейболисты Казахстана
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Волейбольные тренеры Казахстана